Luís Gomes Ferreira (Rates, Póvoa de Varzim,  — Sé, Porto, ) foi um cirurgião e autor.

Filho de Francisco Gomes e Domingas Gonçalves, estudou cirurgia no Hospital Real de Todos os Santos em Lisboa. Aprendeu a arte de Cirurgião-barbeiro com Francisco Santos, Cirurgião da Enfermaria Real de Dom Pedro.

Recebeu Carta Cirurgião em 1705, mas não se diplomou em Medicina.

Foi para o Brasil (Salvador-Bahia-1708-1710; Região Mineira 1710). Em 1711 integrou-se como cirurgiao ao exercito recrutado para expulsao a esquadra francesa que invadira a cidade de Rio de Janeiro.

Em 1731, retornou a Portugal, onde publicou o Erario Mineral em 1735.

Com 50 anos, casou-se com Ana Maria Teresa em 28 de novembro de 1736 na Sé do Porto.

Teve dois filhos: Alexandre Jose Gomes Ferreira (PT-TT-ID/1/450 Título Inventário das Habilitações do Santo Ofício) e Dona Maria Rosa Angelica.

Ligações externas 
 

Nascidos em 1686
Mortos em 1764
Naturais da Póvoa de Varzim
Escritores em português
Cirurgiões de Portugal